La saison 1993-1994 est la soixante-huitième saison de hockey sur glace jouée par les Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey.

Saison régulière

Classement

Match après match

Statistiques des joueurs

Séries éliminatoires

Arbre de qualification

Statistiques des joueurs

Références

Voir aussi

Bibliographie 

Hockey sur glace en 1993
Hockey sur glace en 1994
1994